Михаи́л Степа́нович Ольми́нский (настоящая фамилия Алекса́ндров; , Воронеж — 8 мая 1933, Москва) — деятель революционного (народовольческого и большевистского) движения в России, , , ,  и историк литературы.

Биография 

Родился в Воронеже, детство прошло в селе Подсереднее Бирючанского уезда Воронежской губернии (сегодня с. Подсереднее Алексеевский район, Белгородская область). Осенью 1873 года начал учиться в Воронежской гимназии. В 1879 году, за хранение революционной нелегальной литературы он был исключён из гимназии и с помощью родственников матери, живших в Петербурге, был определён в 7-ю петербургскую гимназию. В 1881 году вернулся в Воронеж, продолжил обучение и в 1883 году окончил Воронежскую гимназию. В том же году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1884 году вступил в народовольческий «Союз молодежи». В 1885 году арестован, выслан в Воронеж. В 1887—1889 годах отбывал воинскую повинность.

Сами революционеры 60 – 70 годов были идеологами революции, которую должно было совершить крестьянство. Основой революционного демократизма семидесятников было учение Чернышевского и Добролюбова, проникнутое верой в творческие силы и революционные возможности народа. Все эти идеи не могли не пройти и М.С. Ольминского. С первым революционным произведением он познакомился ещё будучи в пятом классе гимназии. Тогда на большой перемене один из гимназистов плотно закрыв дверь в класс поднявшись на кафедру и прочитал нелегальную брошюру Михаила Степняка – Кравчинского “Смерть за смерть” – отклик на казнь И.М. Ковальского . Данное произведение, произвело на М.С. Ольминского неизгладимое впечатление. После прочтения данной брошюры в классе началось бурное обсуждение данной работы. Краеугольным камнем, который был важен в данный момент для гимназистов, это вопрос о мести за жертвы которые постоянно несут революционеры. Этот вопрос был достаточно острым и нашёл как последователей, так и тех, кто его отвергал. Данная брошюра долго не давала успокоиться М.С. Ольминскому. Она вызывало у него массу вопросов, на которые у него, конечно, не было ответов. Но у Михаила Степановича уже было осознание того факта, что мир не справедлив.

Возвратился в Петербург в 1890 году, в 1891 году был одним из основателей «Группы народовольцев». В 1894 году арестован, около 5 лет провёл в одиночной камере, в 1898 году сослан в Олекминск Якутской области. В том же году вступает в РСДРП. Во время пребывания в ссылке начал литературную деятельность, псевдоним «Ольминский» был производным от названия места ссылки. После окончания ссылки пробыл несколько месяцев в России, а в феврале 1904 года выехал в Швейцарию, где примкнул к большевикам, работал под руководством В. И. Ленина в редакциях газеты «Вперёд» и «Пролетарий».

В конце 1905 года возвращается в Петербург и становится членом редакции большевистских газет «Новая жизнь», «Волна», «Казарма». В 1907—1908 годах вёл революционную работу в Баку, с 1909 года — в Петербурге. В 1911—1914 годах член редакции газет «Звезда», «Правда», журнала «Просвещение». В 1915 году в Саратове редактор единственной в стране большевистской легальной «Нашей газеты». С 1916 году член Московского областного бюро РСДРП, редактор профсоюзного журнала «Голос печатного труда».

Начиная с сентября - октября 1904 года, М.С. Ольминский пишет и публикует статьи под названием : “Новый путь”, “Долой бонапартизм”, “Орган без партии и партия без органа”,а так же и другие статьи и брошюры. Сближение М.С. Ольминского с В.И. Лениным произошло, когда первый стал одним из редакторов большевистских газет, которые были известны под названием “Вперёд” и “Новая жизнь”. М.С. Ольминский будучи в переписке с В.И. Лениным, во время издания газет “Звезда” и “Правда”, М.С. Ольминский виделввождемировогопролетариата,тогочеловека,которыйявляетсясамого верного марксиста и партийца, а так же, он являлся человеком, который с творчеством относился к революционной теории.

Так же публицистическая деятельность М.С. Ольминского и его сотрудничество продолжалась во времена и после II съезда РСДРП. Сейчас о нём и следует поговорить, потому что этот съезд стал основной аеной для полемики по поводу русской марксистской теориии и М.С. Ольминский выступал против серьёзных противников и обличал оппортунистическую деятельность меньшевиков. На II съезде РСДРП были собраны и представлены различные течения русской революционной мысли, которые в то время имели места в партии. Так наряду с ярыми последователями марксистской теории и другими марксистами в партии были представители оппортунистических течений, которые отстаивали свои мелочные кружковые интересы и пренебрегали общепартийными интересами. К оппортунистам относили в главной роли делегации “Бунда” и “Рабочего дела”, которые вели яростную борьбу против газеты “Искра” и всех искровцев. И программа которая была принята на съезде,сложилаосновуединствавпартии51.

После Февральской революции 1917 года — один из редакторов московской большевистской газеты «Социал-демократ», затем в Петрограде сотрудничал в «Правде», член Бюро ЦК РСДРП(б). В марте 1917 член Московского комитета РСДРП(б). Делегат и один из председателей 6-го съезда РСДРП(б). Активный участник борьбы за Советскую власть в Москве, член Замоскворецкого ВРК. С декабря 1917 член коллегии Наркомфина. Избран в Учредительное собрание от Тамбовского и Московского губернского округов.

В конце 1918 года возникла дискуссия вокруг деятельности ВЧК. 25 декабря 1918 года ЦК РКП(б) обсудил новое положение о ВЧК. Инициаторами были Бухарин, Ольминский и Петровский, которые критиковали «полновластие организации, ставящей себя не только выше Советов, но и выше самой партии».

В 1918-1920 годах член редколлегии «Правды», с 1918 года профессор Социалистической академии, член бригады лекторов в агитпоездах ВЦИК и агитпоезде «Октябрьская революция». Делегат 2-го конгресса Коминтерна (1920).

Организатор и руководитель Истпарта, c декабря 1920 года был председателем Истпарта, с ноября 1924 года по август 1928 года председатель Совета Истпарта. Председатель Общества старых большевиков с 1922 по 1931 год, основатель и редактор журнала «Пролетарская революция». После того, как Истпарт был в августе 1928 года присоединен к Институту В. И. Ленина, становится членом дирекции Института. Издатель сочинений В. И. Ленина и Г. В. Плеханова, документов по истории партии, мемуаров участников революционной борьбы, исследователь истории партии и революционного движения в России. Инициатор переиздания протоколов состоявшихся ранее партийных съездов и конференций, а также комплектов партийных газет.

Автор публицистических, исторических, литературоведческих работ и воспоминаний. Как литературный критик особое внимание уделял творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина, пропагандировал литературное наследие А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского. С 1926 по 1929 год — член редакции журнала «На литературном посту». С 1932 года главный редактор и председатель редакционной комиссии по изданию сочинений Салтыкова-Щедрина.

Умер в 1933 году, похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Супруга — Александрова-Жак, Екатерина Михайловна (1864-1943), член ЦК РСДРП в 1904-1905 годах.

Сочинения 
 Свобода печати. — СПб., 1906.
 Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. — С.Пб., 1910.
 Три года в одиночной тюрьме. Пг., 1917
 Из прошлого. М., 1919
 Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России, 3 изд. — М.—Л., 1925.
 1915—1916 гг. (Статьи до революции). — М., 1926.
 1917 год : полное собрание статей из «Правды» и «Социал-демократа». — М., 1926.
 О печати. Л., 1926
 По вопросам литературы. Л., 1926
 Борьба за партию после 2-го съезда РСДРП. М., 1933
 Сочинения. В 2 т. — М.: Старый большевик, 1935.
 В тюрьме. — М.: Молодая гвардия, 1956. — 168 с., 100 000 экз.
 Из эпохи «Звезды» и «Правды» (статьи 1911—1914 гг.). — М., Госполитиздат, 1956.
 Статьи о Салтыкове-Щедрине. — М.: Гослитиздат, 1959. — 120 с., 15 000 экз.
 Ольминский. Смерть Л. Ф. Яновича  // «Былое», декабрь 1906.
Ольминский М. С. Щедринский словарь. Под редакцией М. М. Эссен и П. Н. Лепешинского. М. Худ. лит-ра. 1937 г. 760 с., 5 000 экз.

Память 
Именем революционера названы улица в Кривом Роге, в Воронеже, в Донецке, проезд Ольминского в Москве, улица Ольминского в Санкт-Петербурге, улицы Ольминского в городе Алексеевке и селе Подсереднее Алексеевского района Белгородской области, где один из залов местного музея посвящён его жизни и деятельности, а также микрорайон Ольминского в Старом Осколе. Белгородский государственный педагогический университет носил имя Ольминского. В Воронеже была учреждена литературная премия его имени.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Рощупкин О.Н. Литературная деятельность М.Е. Салтыкова - Щедрина и её влияние на формирование общественно -  политических взглядов М.С. Ольминского // О,Н. Рощупкин. / Белгородский диалог – 2021: Проблемы истории и филологии: сборник материалов XIII Международного молодежного научного форума / отв. ред. В.К. Харченко. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2021. – С. 96 – 98.
 Рощупкин О.Н. Этапы формирования революционного мировоззрения  М.С. Ольминского (Александрова) и их воплощение в издательской деятельности  в  20 – 30 годах XX века. // О.Н. Рощупкин. / Белгородский диалог – 2020: сборник материалов XII международного молодежного научного форума «Белгородский диалог», Белгород, 2020 г. / отв. ред. В.К. Харченко. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2020. – С. 370 – 373.

Политики, известные под псевдонимами
Революционеры России
Большевики
Марксисты
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Сотрудники ИМЛ
Директора РГАСПИ
Историки литературы СССР
Редакторы по алфавиту
Редакторы Российской империи
Редакторы СССР
Редакторы России
Редакторы журналов
Редакторы газет
Выпускники Воронежской гимназии
Щедриноведы
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены